Могилата може да се отнася за:

 Могилата – защитена местност в Шуменска област
 Могилата – квартал на Кюстендил
 Могилата – британски филм от 1965 г.